«Ю́жная звезда́» () — приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, написанный в соавторстве с Андре Лори. Также известен под названием «Страна алмазов». Входит в цикл «Необыкновенные путешествия». Завершен в 1883 году.

История создания 
В июле 1880 года Андре Лори сообщает Этцелю, что работает над романом под названием «Голубой алмаз». В дальнейшем название книги меняется на «Северная звезда» и, наконец, «Южная звезда» . Издатель довольно строго раскритиковал роман (особенно трактовку любовной интриги). В результате было принято решение доверить Верну его доработку. В 2014 году муниципалитет города Нант приобрел оригинальную рукопись Лори .

Публикация 
Первая публикация романа — в журнале Этцеля «Magasin d’Éducation et de Récréation» с 1 января по 15 декабря 1884 года, под заглавием «Южная звезда. В стране алмазов» («L’Étoile du sud. Le Pays des diamants»). В отдельном издании роман (под тем же заглавием) увидел свет 6 ноября 1884 года.

Данный роман (с 60 иллюстрациями Леона Бенета), вместе с романом «Архипелаг в огне», вошёл в состав девятнадцатого «сдвоенного» тома «Необыкновенных путешествий» — он вышел 13 ноября 1884 года. На русском языке роман впервые был издан в 1886 году в Москве, в типографии В. Рихтера. В 1907 году он вошёл в 29-й том Полного собрания сочинений Ж. Верна, выпускавшегося П. П. Сойкиным.

Содержание 
Книга разбита на двадцать глав:
 Глава первая. Ох уж эти французы!
 Глава вторая. Вандергартова россыпь
 Глава третья. Первая разработка
 Глава четвёртая. Нравы искателей алмазов
 Глава пятая. Серьёзный опыт
 Глава шестая. Сюрприз
 Глава седьмая. Джон Уоткинс размышляет
 Глава восьмая. «Южная звезда»
 Глава девятая. Сборы в дорогу
 Глава десятая. По Трансваалю
 Глава одиннадцатая. Заговор
 Глава двенадцатая. Предательство
 Глава тринадцатая. Африканские скачки
 Глава четырнадцатая. Говорящий страус
 Глава пятнадцатая. Волшебная пещера
 Глава шестнадцатая. Возвращение
 Глава семнадцатая. Венецианское правосудие
 Глава восемнадцатая. Копи нового рода
 Глава девятнадцатая. Статуя командора
 Глава двадцатая. Исчезнувшая «Звезда»

Сюжет 
Южная Африка, конец XIX века, эпоха «алмазной лихорадки». Французский инженер Сиприен Мере просит у местного владельца алмазных копей Уоткинса руку его дочери Алисы, но получает высокомерный отказ. Отчаявшись сколотить состояние на копях, он создаёт первый в мире искусственный алмаз «Южная звезда» — самый большой алмаз в мире. Однако алмаз вскоре пропадает, а подозрение падает на слугу Сиприена, кафра Матакита. Матакит, страшась расправы со стороны английского суда, бежит вглубь Африки, а команда добровольцев-охотников следует за ним. Кроме Сиприена, команду составляют трое его соперников, каждый из которых мечтает жениться на Алисе. Однако все они гибнут: один от лихорадки, второй — при охоте на слона, третий — запутавшись в сети на птиц. С помощью своих верных помощников — охотника Фарамона Бартеса, кафра Бардика и китайца Ли — Сиприену удается в Кафрарии, в столице туземного царя найти Матакита. Несмотря на протесты Сиприена, Матакита арестовывают. Вскоре, по чистой случайности, находится и сам алмаз — в желудке любимицы Алисы, страусихи Дада, но по ходу выясняется, что алмаз натуральный, а опыт Мере потерпел неудачу. Оказывается, алмаз нашёл Матакит и подложил в печь, созданную Сиприеном, чтобы утешить своего хозяина в его бесплодных попытках создать алмаз искусственным путём. Владельцем алмаза по договору является не Мере, а Уоткинс. Однако судьбу влюбленных решает случай — когда-то давно Уоткинс, использовав судебную ошибку, обманул друга Мере, старого бура Якобуса Вандергаарта и присвоил его копи себе. Вернув себе своё имущество, Вандергаарт дарит алмаз Сиприену и Алисе, в качестве свадебного подарка. Сиприен и Алиса женятся и уезжают во Францию. Судьба алмаза заканчивается неожиданно — из-за редкой "болезни" он саморазрушается.

Интересные факты 

 

 Не исключено, что сюжет романа подсказал авантюристу и «псевдо-алхимику» Анри Лемуану его аферу с якобы изготовлением синтетических алмазов . Лемуан был арестован в Париже 15 апреля 1909 года. Газеты увлеченно следили за его процессом. В итоге «новый Калиостро» получил десять лет тюрьмы.

Примечания

См. также 
 «Необыкновенные путешествия»
 Первая англо-бурская война
 Алмаз

Примечания

Ссылки 
 «Южная звезда» в Лаборатории Фантастики

Романы 1884 года
Романы Жюля Верна
Романы, написанные в соавторстве
Приключенческие романы на французском языке